Quinto puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Quinto o Montequinto (Dos Hermanas), distrito metropolitano de la provincia de Sevilla (España).
Quinto (Ponce), barrio del municipio puertorriqueño de Ponce.
 Quinto (Tesino), comuna en el cantón del Tesino (Suiza).
 Quinto (Zaragoza), municipio de la provincia de Zaragoza (España).
 El río Quinto o río Popopis, que recorre el centro de la provincia de San Luis y el sur de la provincia de Córdoba (Argentina).

Además, puede referirse a:
 Los quintos, antiguamente, en España, jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a hacer el servicio militar.
 El quinto (moneda), moneda mexicana de 5 centavos.
 Quinto (impuesto), parte que la hacienda pública sacaba de la plata y oro que se obtenía en América.
 Quinto (praenomen), praenomen de los antiguos romanos.
 Quinto (juego), juego similar al bingo.
 Al número ordinal quinto (ordinal) correspondiente al cardinal cinco.

Enlaces externos